

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Основана Камарина в Южной Сицилии.
 Неудачный аристократический переворот против Мирсила на Лесбосе. Арест Алкея и Антименида. Вторая ссылка Сапфо в Сиракузы. Изгнание Алкея в Египет. Антименид отправляется наёмником в Вавилон.

Китай 
 10-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 Весной луский князь поехал в Ци, затем вернулся. Ци возвратило Лу спорные земли в Цзиси.
 В 4 луне, в день бин-чэнь, было солнечное затмение (отмечено и в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 6 марта 599 года до н. э. 
 В 4 луне, в день цзи-сы умер князь Ци Хуэй-гун (Юань), ему наследовал сын У-е (Цин-гун, эра правления 598—582).
 Цуй Чжу (Цуй Шу) был фаворитом умершего циского князя. Гао и Го изгнали его, и он в 4 луне вместе со своим кланом бежал в Вэй.
 Луский Сюань-гун в 4 луне отправился в Ци с соболезнованиями, в 5 луне вернулся.
 В 5 луне, в день гуй-сы князь Чэнь Лин-гун (Пинь-го) убит сановником Ся Чжэн-шу (Цзы-нанем), так как опозорил его мать Ся-цзи. На престол взошёл Ся Чжэн-шу (Чэнь-хоу). Старший сын Лин-гуна У бежал в Цзинь, два сановника гуна бежали в Чу.
 В 6 луне войско Сун воевало с Тэн.
 В 6 луне луский сановник Гунсунь Гуй-фу поехал в Ци присутствовать при похоронах циского Хуэй-гуна.
 В 6 луне войска Цзинь, Сун, Вэй и Цао напали на Чжэн. Осенью войска Чу также напали на Чжэн. Согласно «Цзо чжуань», цзиньский Ши Хуэй прибыл на помощь Чжэн и прогнал чуское войско в Ин-бо.
 В Чжэн умер Цзы Цзя (убийца Лин-гуна в 605 году), и народ изгнал за это представителей его рода.
 Дин-ван послал люского Кан-гуна послом в Лу (в «Чуньцю» прибывший осенью посол назван Ван Цзи-цзы). Вернувшись, в речи (приведена в эпизоде 22 «Го юй») он предсказал, что расточительные дома Шусунь и Дунмынь ждёт гибель, а бережливые дома Цзи и Мэн сохранятся.
 Осенью луский военачальник Гунсунь Гуй-фу воевал с Чжу и занял город И.
 Осенью в Лу было наводнение. Луские послы Цзисунь Син-фу и Гунсунь Гуй-фу поехали в Ци. Циский князь прислал Го Цзо с визитом в Лу. В Лу был голод.

Родились 
 Джина Махавира — основатель джайнизма и джайнской философии, проповедник.

См. также

Примечания